Pirro ist der Familienname folgender Personen:

 André Pirro (1869–1943), französischer Musikwissenschaftler und Organist
 Emanuele Pirro (* 1962), italienischer Autorennfahrer
 Jakob Pirro (1899–1962), deutscher Politiker (NSDAP)
 Jean Pirro (1831–1886), französischer Linguist
 Jeanine Pirro (* 1951), US-amerikanische Juristin, Politikerin und Staatsanwältin
 Michele Pirro (* 1986), italienischer Motorradrennfahrer
 Ugo Pirro (1920–2008), italienischer Schriftsteller und Drehbuchautor

Pirro als Vor- oder Beinamen trug: 
 Pirro Gonzaga (1505–1529), römisch-katholischer Kardinaldiakon 
 Pirro Ligorio (1514–1583), italienischer Architekt und Gartenbauer

Siehe auch:
 Pirro Nord, die archäologische Fundstätte in Apulien, an der die ältesten europäischen Spuren menschlicher Tätigkeit entdeckt wurden
 Piro